Mount Auburn (Illinois)
Mount Auburn (Indiana)
Mount Auburn (Iowa)

Desambiguações de topônimos